Die Croatia Bol Open 2018 waren ein Tennisturnier der Damen in Bol. Das Sandplatzturnier der Kategorie Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2018 und fand vom 5. bis 10. Juni 2018 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2018
Tennisturnier in Bol